Fiord – rodzaj zatoki morskiej
 Fiord – rasa konia
 Fiord – polski telewizor